Schwarzer steht für:

 Schwarzer (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Schwarzer (Hund), Typ oder Schlag Altdeutscher Hütehunde
 Schwarzer, Bezeichnung eines Mannes mit sehr dunkler Hautfarbe, siehe Schwarze
 umgangssprachliche Bezeichnung für einen Politiker der CDU, CSU oder der ÖVP, siehe Politische Farbe #Schwarz

Siehe auch:

 Schwarzes Teich (in Radebeul)
 Schwarze (Begriffsklärung)
 Schwarz (Begriffsklärung)